Автомагистраль D5 (), Пльзеньская автомагистраль () — чешская магистральная автомобильная дорога, соединяющая Прагу с городами Пльзень и Нюрнберг. Длина дороги составляет 151 км. Часть европейского маршрута .

История 
Решение о строительстве было принято в 1963 году. Сами работы начались в 1976 году со строительства моста в Бероуне. Окончание строительства было запланировано к 2000 году. Во времена ЧССР строительство продвигалось медленно и к 1989 году было построено всего 28,7 км, а предполагаемое завершение строительства было отложено на 2010 год. Приоритет дороги возрос после Бархатной революции, поскольку дорога должна была стать одним из важнейших транспортных коридоров в страны западной Европы. Темпы строительства возросли и к 1995 году был готов целый участок от Праги до перекрестка Эйповице, где от автомагистрали ответвлялась трехкилометровая дорога, соединяющая магистраль с городом Пльзень (с восточной стороны). В 1997 году было открыто движение на участке от перекрестка Пльзень-запад до государственной границы с ФРГ. С чешской стороны был построен совместный пропускной пункт «Розвадов/Вайдхаус» (перестал функционировать в декабре 2007 года, в связи с вступлением Чешской республики в Шенгенскую зону). С немецкой стороны к границе ведет автомагистраль .

О строительстве последнего участка возле Пльзни велись многочисленные споры. Сначала, в 1988 году было принято решение, что автомагистраль обойдет Пльзень с северной стороны. Однако, уже в 1991 году был выбран южный вариант. В этом варианте наиболее конфликтным оказался участок около горы Валик. Споры продолжались до 2003 года. В результате трасса была смещена южнее и было принято решение о строительство тоннеля Валик. Полностью дорога была завершена в ноябре 2007 года.

Маршрут 
~~ ~~ ~~ ! !RP4~~ ~~ ~~ ~~{{BSsplitПрага|Среднечешский край|line=yes}}
  Прага! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~ Бероун, Рудна 
 , Прага-Смиховский вокзал! !STRq\SKRZ-G4oq\STRq~~, Рудна 
  ! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~ , Рудна 
 Рудна~~5! !RP4
\\\RP4ensRP2\RP2+r\RP2+l\RP2q~~ Прага,  
\\RP2+l\RP4oRP2\RP2nRP2\RP2xRP2\RP2q~~Рудна 
\\RP2l\RP4wnsRP2\\RP2l\RP2q~~ Бероун,  
RP4~~5~~ Рудна
  Бероун, ! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~ Прага, Рудна 
 Лоденице~~10! !RP4
 , ! !RP2q\RP2sRP2\RP4oRP2\RP2sRP2\RP2q~~,  
RP2\RP4ensRP2\RP2rf
RP2l\RP4wnsRP2\
RP4~~10~~ Лоденице
 , Бероун! !STRq\SKRZ-G4oq\STRq~~, Прага-Смиховский вокзал, Рудна 
 Бероун-восток~~14! !RP4
RP4~~14~~ Бероун-восток
 , Прага-Смиховский вокзал, Рудна! !STRq\SKRZ-G4oq\STRq~~, Бероун 
  Ланы, Кладно! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~  
Бероунка! !\WASSERq\RP4oW\WABZq+l\WASSERq~~Бероунка
WASSER+l\RP4oW\WASSERr
WASSERl\RP4oW\WASSERq~~
 Бероун-центр~~18! !RP4
RP2+l\RP2q\RP4wenRP2\RP2+r\
RP2+l\RP2nwRP2\RP2+r\RP4\RP2\\
 Бероун-центр! !RP4q\RP2wnsRP4\\RP2ensRP4\RP4oRP4\RP2xRP4\RP4yRP2q\RP2q\~~ 
RP2ens\RP2q\RP2wns\RP4\RP2eRP2\RP2+r\
RP2l!~PET\RP2q\RP2wRP2\RP4\RP2l!~PET\RP2wRP2\
\RP2l\RP4wesRP2\RP2q\RP2rf
RP4~~18~~ Бероун-центр
 Бероун-запад~~22! !RP4
 Бероун, Кралув-Двур! !\RP2q\RP2sRP2\RP4oRP2\RP2q\RP2sRP2\RP2sRP2~~Кралув-Двур-Поповице 
\\RP2enRP2\RP4wenRP2\RP2+r\RP2\RP2
\\RP2l\RP4wsRP2\RP2ensRP2\RP2rf\RP2
\\\RP4\RP2enRP2\RP2+r\RP2
\\\RP4\RP2\RP2!~PET\RP2
\\\RP4\RP2esRP2\RP2new\RP2rf
\RP4esRP2\RP2rf
RP4~~22~~ Бероун-запад
 Баворыне~~28! !RP4
\RP4ensRP2\RP2+r
  Бероун, Здице! !RP2yRP4q\RP4sRP2\RP4oRP4\RP2xRP4\RP4yRP2q~~ Пржибрам,  
\RP2l\RP4wnsRP2\RP2l\RP2q~~ Рокицаны, Жебрак 
RP4~~28~~ Баворыне
  Рокицаны, Жебрак! !RP2q\RP4uRP2\RP2q~~ Бероун, Здице 
 Жебрак~~34! !RP4
\\RP4ensRP2\RP2sRP2\RP2q~~, Жебрак-Седлец 
  Жебрак! !RP2q\RP2sRP2\RP4oRP2\RP2xRP2\RP2q~~ Горжовице 
\RP2l\RP4wnsRP2\RP2l\RP2q~~ 
RP4~~34~~ Жебрак
RP2+l\RP4wnRP2\
RP2!~PET\RP4enRP2\RP2+r
RP2l\RP4wsRP2\RP2!~PET
\RP4esRP2\RP2rf
  ! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~ Добржиш, Горжовице 
 Церговице~~41! !RP4
  , Жебрак! !RP2q\RP2+r\RP4\\
RP2eRP2\RP4wnsRP2\
RP2\RP4ensRP2\RP2+r
\RP2l\RP4oRP2\RP2nRP2\RP2q~~ , Рокицаны 
RP4~~41~~ Церговице
{{BSsplitСреднечешский край|Пльзеньский край|line=yes}}~~ ~~ ~~ ! !RP4~~ ~~ ~~ ~~{{BSsplitСреднечешский край|Пльзеньский край|line=yes}}
  Збирог! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~  
 Мыто~~50! !RP4
RP2+l\RP4oRP2\RP2+r
 Тешков! !RP2q\RP2wRP2\RP4ensRP2\RP2nRP2\RP2q~~Мыто,  
RP2l\RP4wnsRP2\
RP4~~50~~ Мыто
RP2+l\RP4wnRP2\
RP2!~PET\RP4\
RP2l\RP4wsRP2\
  Раднице, ! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~ Рокицаны 
\RP4enRP2\RP2+r
\RP4\RP2!~PET
\RP4esRP2\RP2rf
 Рокицаны~~62! !RP4
 ! !RP2q\RP2sRP2\RP4oRP2\RP2sRP2\RP2q~~ Рокицаны 
RP2l\RP4wensRP2\RP2rf
RP4~~62~~ Рокицаны
Клабава! !WASSERq\RP4oW\WASSERq~~Клабава
  Пльзень! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~ Рокицаны 
 Эйповице~~67! !RP4
  Рокицаны, ! !RP2q\RP2+r\\RP4\\\
RP2+l\RP2wRP2\RP2+l\RP4wenRP2\RP2+r\\
   Пльзень! !RP4q\RP2wensRP4\RP2uRP4\RP2yRP4wns\RP4\RP2\\\
RP2l\RP2wRP2\RP2l\RP4oRP2\RP2rf\\
RP2l\RP2sRP2\RP4oRP2\RP2sRP2\RP2q~~ 
RP2l\RP4wesRP2\RP2rf
RP4~~67~~ Эйповице
  , ! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~  
Услава! !WASSERq\RP4oW\WASSERq~~Услава
 Пльзень-центр~~73! !RP4
RP2+l\RP4wenRP2\RP2+r
RP2+l\RP2seRP2\RP2rf\RP4\RP2enRP2\RP2+r\
   Карловы Вары, Пльзень! !RP4q\RP4nswRP2\RP2oRP4\RP4q\RP4oRP4\RP2oRP4\RP4neRP2\RP4+r\
RP2l\RP2oRP2\RP2+r\RP4\RP2yRP4ens\RP4q\RP4rf
RP2l\RP2wsRP2\RP4\RP2\
 Торговая зона! !RP2q\RP2+r\RP2\RP4\RP2ensRP2\RP2+r\
 Пльзень-Чернице! !RP2q\RP2O\RP2oRP2\RP4oRP2\RP2oRP2\RP2O-s\RP2q~~ 
RP2l\RP2wnsRP2\RP4\RP2enRP2\RP2+r
\\\RP2\RP4\RP2l\RP2uRP2\RP2q\RP2+r
\\\RP2enRP2\RP4uRP2\RP2q\RP2uRP2\RP2+r\RP2
\\\RP2l\RP4wsRP2\RP2+l\RP2rf\RP2\RP2
\\\\RP4\RP2\RP2+l\RP2rf\RP2
\\\\RP4\RP2\RP2\RP2+l\RP2rf
\\\\RP4\RP2\RP2\RP2yRP4ens\RP4yRP2q~~  Писек, Непомук,  
\\\RP4\RP2\RP2l\RP2wnRP2
\\\RP4\RP2esRP2\RP2q\RP2rf
\RP4esRP2\RP2rf
RP4~~76~~ Пльзень-центр
Тоннель Валик (380 м)! !tRP4ae~~Тоннель Валик (380 м)
Углава! !WASSERq\RP4oW\WASSERq~~Углава
 Пльзень-юг~~80! !RP4
RP2+l\RP4wenRP2\RP2+r
RP2+l\RP2q\RP2wnRP2\RP4\RP2enRP2\RP2q\RP2+r
RP2\RP2+l\RP2wsRP2\RP4\RP2esRP2\RP2+r\RP2
  Мост, Пльзень-Боры! !RP4q\RP4nswRP2\RP4nseRP2\RP2uRP4\RP4uRP4\RP2uRP4\RP4nswRP2\RP4nseRP2\RP4q~~  Клатовы, Пршештице 
RP2\RP2l\RP2wnRP2\RP4\RP2enRP2\RP2rf\RP2
RP2l\RP2q\RP2wsRP2\RP4\RP2esRP2\RP2q\RP2rf
RP2l\RP4wesRP2\RP2rf
RP4~~80~~ Пльзень-юг
RP2+l\RP4wnRP2\
RP2!~PET\RP4enRP2\RP2+r
RP2l\RP4wsRP2\RP2!~PET
\RP4esRP2\RP2rf
 , Пльзень! !STRq\SKRZ-G4uq\STRq~~, Железна-Руда 
Радбуза! !WASSERq\RP4oW\WASSERq~~Радбуза
 Пльзень-запад~~89! !RP4
\RP4ensRP2\RP2+r
  Пльзень! !\RP4q\RP4sRP2\RP4uRP4\RP4nRP2\RP4yRP2q\RP2q~~ Стод,  
RP2l\RP4wnsRP2\
RP4~~89~~ Пльзень-запад
 Ныржаны~~93! !RP4
RP2+l\RP4wnRP2\
   Ныржаны! !RP2q\RP2O-e-F\RP4ensRP2\RP2+r\
 промышленная зона! !RP2q\RP2O-G\RP4oRP2\RP2nRP2\RP2q~~  
RP2l\RP4wsRP2\
RP4~~93~~ Ныржаны
 Гержманова Гуть~~100! !RP4
  Ныржаны! !RP2q\RP2+r\RP4\\
RP2eRP2\RP4wnsRP2\
RP2l\RP4uRP2\RP2+r
\RP4ensRP2\RP2wRP2
\\RP4\RP2l\RP2q~~ ,  
RP4~~100~~ Гержманова Гуть
 Стршибро~~107! !RP4
  Стршибро! !RP2q\RP2sRP2\RP4uRP2\RP2sRP2\RP2q~~ ,  
RP2l\RP4wensRP2\RP2rf
RP4~~107~~ Стршибро
  Кладрубы! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~ Ныржаны 
  Кладрубы! !RP2q\RP4oRP2\RP2q~~ Горшовский Тын 
\RP4enRP2\RP2+r
RP2+l\RP4wnRP2\RP2!~PET
RP2!~PET\RP4esRP2\RP2rf
RP2l\RP4wsRP2\
Углавка! !WASSERq\RP4oW\WASSERq~~Углавка
 Бенешовице~~119! !RP4
\RP4ensRP2\RP2+r
  Стршибро, ! !RP2q\RP2sRP2\RP4uRP2\RP2nRP2\RP2q~~ Бор 
RP2l\RP4wnsRP2\
RP4~~119~~ Бенешовице
 , ! !STRq\SKRZ-G4uq\STRq~~, Бор 
  Тахов! !RP2q\RP4uRP2\RP2q~~ Стршибро 
 Бор~~128! !RP4
RP2+l\RP4wnsRP2\
  Хеб, Марианске-Лазне, Плана, Тахов! !RP2q\RP2O-s\RP4uRP2\RP2sRP2\RP2q~~ Бор 
\RP4ensRP2\RP2rf
RP4~~128~~ Бор
 , Домажлице! !STRq\SKRZ-G4uq\STRq~~, Плана 
 Млынец~~136! !RP4
\RP4ensRP2\RP2+r
  Тахов! !RP2q\RP2sRP2\RP4oRP2\RP2nRP2\RP2q~~ Пршимда 
RP2l\RP4wnsRP2\
RP4~~136~~ Млынец
 Катержина~~144! !RP4
RP2+l\RP2seRP2\RP4wenRP2\RP2swRP2\RP2+r
RP2\RP2!~PET\RP4\RP2esRP2\RP2wsRP2
\RP2eRP2\RP2wRP2\RP4\RP2\RP2eRP2\RP2+r
\RP2\RP2l\RP4wsRP2\RP2\RP2eRP2\RP2rf!~PET
\RP2l\RP2q\RP4uRP2\RP2uRP2\RP2xRP2\RP2+r
\\\RP4\RP2!~PET\RP2\RP2
\\\RP4esRP2\RP2nwRP2\RP2rf\RP2
\\\RP4\RP2+l\RP2q\RP2rf
\\RP4\RP2eRP2\RP2+r!~PET
  ! !\\RP2q\RP4oRP2\RP2nRP2\RP2nRP2\RP2q~~ Пршимда 
RP4~~144~~ Катержина
RP2+l\RP4oRP2\RP2+r
RP2esRP2\RP4wenRP2\RP2wsRP2
RP2\RP4\RP2
RP2\RP4\RP2!~PET
RP2enRP2\RP4wesRP2\RP2wnRP2
RP2l\RP4uRP2\RP2rf
{{BSsplitЧехия, Пльзеньский край|Германия, Бавария|line=yes}}~~ ~~ ~~ ! !RP4!~lZOLL~~ ~~ ~~ ~~{{BSsplitЧехия, Пльзеньский край|Германия, Бавария|line=yes}}
   Нюрнберг! !RP4~~  Нюрнберг 
}}

Описание маршрута

Примечания 

Автомагистрали Чехии